Abana kan syfta på följande:
 Abana (djur) – ett släkte av insekter
 Abana, Kastamonu – en stad och ett distrikt i Turkiet, 
 Abana – en flod som förekommer i Bibeln